Gminy w USA:
 Petit Jean (ang. Petit Jean Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Conway
 Petit Jean (ang. Petit Jean Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Logan
 Petit Jean (ang. Petit Jean Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Perry